Paris au mois d'août, roman de René Fallet (1964) ;
 Paris au mois d'août,  film  de Pierre Granier-Deferre (1966), adaptation du roman.